The Persuaders!, appelé en France Amicalement vôtre, est une série télévisée britannique créée par Robert S. Baker et diffusée entre le  et le  avec Roger Moore dans le rôle de Lord Brett Sinclair et Tony Curtis dans celui de Daniel Wilde.
 , groupe vocal de R&B new-yorkais.